Disonorata (Dishonored) – film del 1931 diretto da Josef von Sternberg
 Disonorata (Dishonored Lady) – film del 1947 diretto da Robert Stevenson
 Disonorata (senza colpa) – film del 1954 diretto da Giorgio Walter Chili